Miejscowości w USA:
 Collegeville – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Collegeville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Collegeville (ang. Collegeville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns